Сервье́р-ле-Шато́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Сен-Прива. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19258.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 105 км юго-восточнее Лиможа, в 26 км к юго-востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 673 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 466 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 293 были экономически активными, 173 — неактивными (показатель активности — 62,9 %, в 1999 году было 55,9 %). Из 293 активных работали 266 человек (140 мужчин и 126 женщин), безработных было 27 (14 мужчин и 13 женщин). Среди 173 неактивных 25 человек были учениками или студентами, 30 — пенсионерами, 118 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Глени (XII век). Памятник истории с 1952 года
 Часовня Нотр-Дам-дю-Рок
 Замок Сервьер (XIII век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез